Eauprofonde (« Waterdeep » en version orignale) est le nom d'une cité-État issue du monde imaginaire des Royaumes oubliés. Elle est située le long de la Côte des Épées sur le continent de Féérune.

Eauprofonde, également connue sous le nom de la « Cité des Splendeurs », est l'une des plus grandes et plus importantes villes du continent. Elle est dirigée par un groupe d'individus anonymes appelés Les Seigneurs d'Eauprofonde. 

Capitale de la région, Eauprofonde compte en 1372 CV plus de  habitants, tandis que la région en elle-même totalise une population d'environ  habitants.

Généralités 

Eauprofonde, ou la Cité des Splendeurs, est la plus importante et la plus influente ville du Nord et peut-être de tout Féerune. Pour cette raison, on considère qu'elle fait partie des Terres de l'Ouest, bien qu'elle soit située à 250 kilomètres au nord du village du Gué de la Dague. La route d'Eauprofonde est bien pavée et bien gardée. La ville est un centre de commerce entre les riches terres minières du nord, les royaumes marchands d'Amn et de Calimshan au sud, les royaumes de la Mer Intérieure à l'est et les royaumes maritimes et les marchands de l'ouest.

Eauprofonde tire son nom de sa particularité géologique, une anse formant un port naturel en eaux profondes, et la ville qui s'est élevée à cet endroit est devenue un important carrefour commercial des Royaumes du nord. La ville s'étend vers le nord depuis la mer et longe les flancs du Mont Eauprofonde, une impressionnante montagne assez particulière. On raconte qu'autrefois, le Mont Eauprofonde abritait une citadelle naine, et un réseau de tunnels et de passages sillonne la montagne et ses profondeurs. La plupart d'entre eux sont encore occupés par de redoutables créatures dont la présence dans la montagne est bien antérieure à la fondation de la ville. L'une des raisons pour lesquelles Eauprofonde attire tant d'aventuriers est qu'elle possède un vaste espace d'exploration, Montprofond, commodément situé à proximité de temples et de lieux de soins.

Malgré sa taille, Eauprofonde est une ville paisible. Ceci est dû en partie aux efforts des Seigneurs Masqués, mais aussi à la milice d'Eauprofonde et également à la proximité de Port-Crâne, cité qui, elle, attire une populace beaucoup plus louche et sordide. Port-Crâne est située dans le Haut Outreterre et se trouve juste en dessous d'Eauprofonde.

Histoire 

Le site de la future cité est utilisé dès −1088 CV par les navires marchands du Sud, qui mouillent dans l'anse naturelle pour commercer avec les tribus du Nord. En 52 CV, certaines tribus nomades se sédentarisent et les premières fermes apparaissent. En 482 CV, toutes les tribus sont unifiées sous l'autorité d'un même chef, Ulbaereg. Un réseau d'irrigation est mis en place, et le rythme des constructions s'accélère. En 882 CV, une place-forte en bois est érigée à côté des docks et des fermes, et une palissade est dressée autour de la communauté. En dépit des raids de pirates ou de tribus rebelles, et de la guerre contre les trolls qui infestent les landes, le village fortifié perdure. Le nom d'Eauprofonde rentre dans le langage courant en 915 CV. En 936 CV, Eauprofonde est une véritable ville, qui voit l'ancien bastion remplacé par une forteresse de pierre, le Château d'Eauprofonde, en 963 CV. Elle se prévaut du titre de cité libre en 1010 CV. En 1032 CV, Ahghairon devient le premier Seigneur d’Eauprofonde ; cette date est considérée depuis comme celle de départ du Calendrier du Nord (CN).

La croissance de la ville se poursuit à un rythme soutenu : plus de 50 000 âmes sont ainsi recensées en 1064 CV. Le mur d'enceinte est régulièrement démoli puis reconstruit pour pouvoir absorber l'afflux de population. Les quartiers se dessinent, le commerce devient florissant, et une bourgeoisie marchande s'implante progressivement. 1248 CV voit la fondation des premières guildes marchandes officielles. À la mort d'Ahghairon en 1256 CV, les guildes marchandes, organisées en conseil, s'emparent du pouvoir. Malheureusement, l'unité de façade affichée par le Conseil des Guildes va rapidement voler en éclats, les intérêts commerciaux des uns et des autres primant sur l'intérêt général. Une véritable "Guerre des Guildes" va s'ensuivre, clairsemant les rangs des marchands. En 1262 CV, les deux seuls Maîtres de Guilde survivants, Lhorar Gildeggh et Ehlemm Zoar, vont signer une trêve, et se partager la direction de la cité. Les Voleurs de l'Ombre en profitent pour s'y implanter à grande échelle. . Tout bascule en 1273 CV, lorsque deux anciens Seigneurs d'Eauprofonde, Baeron et Shilam, parviennent à éliminer les autocrates corrompus et à reprendre les rênes du pouvoir. L'ordre des Magistères, chargé de rendre la justice, est créé; les familles Gildeggh et Zoar sont bannies, et les Voleurs de l'Ombre, désormais hors-la-loi, voient leurs trafics dénoncés. À la fin de l'année, Eauprofonde compte 100 000 habitants.

Depuis cette époque, la ville a continué à s’agrandir et à prospérer. Les humains et les autres races viennent de tous les Royaumes pour faire fortune dans la Cité des Splendeurs. Au fil du temps, les marchands ayant prospéré ont créé des guildes et se sont érigés en noblesse, soutenant les mystérieux Seigneurs d’Eauprofonde qui font régner l’ordre dans la cité sans pour autant la tyranniser, grâce aux gardes de la ville (les soldats), au guet (la police), et à une vingtaine de magistrats en robe noire. Eauprofonde, par conséquent, est devenue une ville très tolérante envers les différentes races, religions et modes de vie. Cette situation a fortement encouragé le commerce et Eauprofonde est à présent une immense cité cosmopolite.

Gouvernement 

Eauprofonde est dirigée par un conseil dont les membres sont inconnus. Ces Seigneurs secrets d'Eauprofonde cachent leur identité derrière des masques magiques (appelés heaumes). Lorsqu'ils apparaissent en public, personne n'est capable de les identifier. Savoir qui sont les Seigneurs est un sujet de conversation très commun dans la noblesse aquafondienne et certains considèrent comme un jeu de découvrir leurs identités - un jeu d'autant plus confus que les Seigneurs eux-mêmes se mêlent à la propagation des rumeurs. Tout le monde sait que Piergeiron le Paladinson, Gardien d'Eauprofonde et Commandant des Veilleurs, dont le palais doré domine le centre de la ville, est l'un des membres des Seigneurs. Il est le Seigneur démasqué (parfois appelé Seigneur découvert) et ne porte de masque ni sur son visage, ni sur son cœur.

L'archimage Khelben Arunsun (surnommé "Bâton noir") fut lui aussi l'un des Seigneurs, et peut-être même le chef parmi eux, dépassant Piergeiron. L'identité des autres membres n'a jamais été rendu publique. Les noms de Mirt le marchand, de la courtisane Larissa et de Texter le paladin sont liés aux Seigneurs bien qu'il soit évident qu'il reste à prouver (ou à réfuter) qu'il s'agisse bien de Seigneurs.

Les Seigneurs n'apparaissent publiquement que dans la Cour des Seigneurs afin d'écouter les accusations de meurtre, de trahison, de mauvaise utilisation de la magie, ainsi que les appels des cours inférieures. En général, les Seigneurs sont au moins quatre à être présents, mais il arrive que l'on en voit six ou sept, voire jusqu'à neuf (mais cela est rare). Piergeiron préside la cour et pose la totalité des questions. Les autres Seigneurs parlent via sa parole. Les Seigneurs sont masqués et vêtus de robe de manière similaire les uns des autres. Leurs robes sont informes et noires, dotées d'une cape noire, et leurs masques couvrent entièrement leur tête et leur visage. Ces masques possèdent des propriétés magiques préservant de la divination, et les robes donnent à tous les seigneurs la même apparence, également par magie. Le statut de Khelben en tant que Seigneur Masqué fut révélé plus tard, seulement après qu'il eut démissionné de son poste. Dans la série de romans Le Chant et l'Épée, Danilo Thann, neveu de Kelben venant d'une importante famille d'Eauprofonde ayant beaucoup d'influence, devint l'un des Seigneurs.

Organisation de la cité 

Eauprofonde est divisée en sept quartiers, une structure qui doit plus à l'histoire et à l'évolution de la cité au fil des siècles qu'à un véritable découpage administratif.
 Le quartier du château
 La cité des morts
 Le quartier du port
 Le quartier nord
 Le bord de mer
 Le quartier sud
 Le quartier marchand

Port-Crâne 
Port-Crâne, appelé également le Port de l'Ombre, est un port souterrain situé sous la cité d'Eauprofonde. On y accède de différentes façons, la plus facile étant un périple à travers une série de cavernes naturelles perçant le flanc sud du Mont d'Eauprofonde. C'est un lieu dénué de loi où se croisent esclavagistes, pirates, ainsi que des demi-humains qui trafiquent avec des créatures peu recommandables comme les illithids, les drows, les spectateurs et d'autres créatures semblables venues du portail vers l'Outreterre situé non loin.

Références 

Ville des Royaumes oubliés